Атвуд има више значења:
 Атвуд (Колорадо)
 Атвуд (Илиноис)
 Атвуд (Канзас)
 Атвуд (Оклахома)
 Атвуд (Пенсилванија)
 Атвуд (Тенеси)